La Copa de Alemania 1982-83 fue la 40.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El 1. FC Colonia venció al Fortuna Colonia en la final jugada en el Müngersdorfer Stadion para ganar la copa nacional por cuarta ocasión en la primera final en la que se enfrentaron equipos de la misma ciudad.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuartos de Final

Replay

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1983
Fútbol en 1982
Fútbol en 1983
Alemania en 1982
Alemania en 1983
1. FC Colonia